Алексе́й Алексе́евич Ко́тов (род. 28 марта 1966, Москва, СССР) — российский гидробиолог,  и . Доктор биологических наук, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2016).

Биография 
Родился в 1966 году в Москве.

Окончил биологический факультет МГУ (1991). Кандидат биологических наук (1998), доктор биологических наук (2007); обе диссертации защитил в Институте проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. А. Н. Северцова РАН.

В 1991—1994 гг. работал инженером в Институте глобального климата и экологии РАН (Москва). С 1994 года по настоящее время — сотрудник ИПЭЭ, где последовательно занимал должности ведущего инженера (1994—1996), младшего научного сотрудника, научного сотрудника и — с 2008 года — ведущего научного сотрудника.

Научная деятельность 
А. А. Котов — учёный-гидробиолог, зоолог и палеонтолог, работающий над решением фундаментальных проблем исторической экологии водных экосистем, механизмов формирования локального биоразнообразия континентальных водоёмов (включая проблему инвазий чужеродных видов), биогеографии, филогеографии, микро- и макроэволюции, а также инвентаризации современного и прошлого разнообразия гидробионтов, преимущественно на примере ветвистоусых ракообразных — ключевых элементов пресноводных сообществ, важнейших объектов современной популяционной экологии, токсикологии, палеолимнологии и промышленного разведения в аквакультуре.

Автор около 200 публикаций, в том числе 5 монографий и глав в монографиях, 185 научных статей в рецензируемых изданиях (145 из которых — в журналах, входящих в систему Web of Science Core Collection).

Педагогическая деятельность 
Ведёт преподавательскую работу, руководитель 3 аспирантов и 3 соискателей, а также консультант при написании 2 докторских диссертаций. Неоднократно приглашался для чтения лекций и для проведения совместных работ в США, Мексику, Южную Корею, Таиланд.

Научно-организационная деятельность 
 Генеральный Секретарь Международного союза биологических наук (IUBS);
 член Координационного механизма программы «Глобальная Таксономическая Инициатива» (GTI) в рамках Конвенции о Биологическом разнообразии ЮНЕП;
 Бывший Член Президиума ВАК при Министерстве образования и науки РФ (выведен из состава ВАК в 2019 г. по ротации);
Академический редактор журнала "Scientific Reports";
 Член редколлегии журнала «Invertebrate Zoology» (Москва);
 Ассоциированный Редактор журнала «Biologia» (Братислава).

Примечания

Ссылки 

 Профиль А. А. Котова на сайте Института проблем экологии и эволюции РАН
 Список публикаций и наукометрические показатели А. А. Котова на сайте Google Scholar
 Профиль А. А. Котова на портале Research Gate

Члены-корреспонденты РАН
Профессора РАН
Сотрудники ИПЭЭ РАН
Гидробиологи России
Выпускники биологического факультета МГУ